Kathy Jordan e Anne Smith erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Bettina Bunge e Claudia Kohde Kilsch.

Rosemary Casals e Wendy Turnbull hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Barbara Potter e Sharon Walsh.

Teste di serie 

  Martina Navrátilová /  Pam Shriver (semifinali)
  Kathy Jordan /  Anne Smith (quarti di finale)
  Rosemary Casals /  Wendy Turnbull (campionesse)
 n/a
  Barbara Potter /  Sharon Walsh (finale)
  JoAnne Russell /  Virginia Ruzici (quarti di finale)
  Leslie Allen /  Mima Jaušovec (terzo turno)
  Bettina Bunge /  Claudia Kohde (semifinali)

 Candy Reynolds /  Paula Smith (quarti di finale) 
 Mary Lou Daniels /  Wendy White (secondo turno) 
 Ann Kiyomura /  Betty Stöve (terzo turno) 
 Rosalyn Fairbank /  Ilana Kloss (secondo turno) 
 Hana Mandlíková /  Helena Suková (terzo turno) 
 Patrícia Medrado /  Cláudia Monteiro (primo turno) 
 Chris Evert-Lloyd /  Billie Jean King (terzo turno) 
 Tanya Harford /  Virginia Wade (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1982